La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2012 (abbreviata in Prva liga FBiH 2011-2012) è stata la dodicesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti 
Nell'estate 2011 vi è stata la fusione fra  e  a formare il FK Famos-SAŠK Napredak.

Classifica 
 Krajišnik penalizzato di 3 punti per aver abbandonato il campo durante la partita nel derby contro il Krajina (13ª giornata, 4 novembre 2011).

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2012-2013.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Krajišnik - Orašje    4-2   4-1

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2011-2012
 Prva liga Republike Srpske 2011-2012
 Kup Bosne i Hercegovine 2011-2012

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine